Джон Бойд Данлоп (, 10 октября 1886, Данидин — 1973) — новозеландский шахматист.

Один из сильнейших шахматистов Новой Зеландии в период между мировыми войнами.

Шестикратный победитель чемпионатов Новой Зеландии: 1920—21, 1921—22, 1922—23, 1933—34, 1938—39 и 1939—40 гг. В 1921, 1923 и 1934 гг. он делил 1-е место с другими шахматистами, но ему удавалось завоевывать звание чемпиона по итогам дополнительных соревнований.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Б. Данлопа в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Б. Данлопа на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Данидине